Peukan Baro (onderdistrict), een onderdistrict van Indonesië
 Peukan Baro (plaats), een desa in onderdistrict Pidie